Novaes ist der Familienname folgender Personen:
 Fernando da Costa Novaes (1927–2004), brasilianischer Ornithologe
 Guiomar Novaes (1896–1979), brasilianische Pianistin
 Waldyr Calheiros Novaes (1923–2013), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Barra do Piraí-Volta Redonda